Kim Min-seok – attore sudcoreano
 Kim Min-seok – lottatore sudcoreano 
 Kim Min-seok – pattinatore artistico su ghiaccio sudcoreano
 Kim Min-seok – pattinatore di velocità su ghiaccio sudcoreano
 Kim Min-seok (n. 1992) tennistavolista sudcoreano